La sigla ASF puede referirse a:
Advanced Streaming Format, formato de archivo informático.
Apache Software Foundation, fundación sin ánimo de lucro que fomenta el uso del software de código libre.
Arquitectos sin fronteras, organización no gubernamental española.
Auditoría Superior de la Federación, órgano de fiscalización del gasto público federal en México.
Federación Anarcosindicalista., Sección Australiana de la IWA-AIT.
Asociación Suiza de Fútbol, ente organizador del fútbol en Suiza.
Autopistas del Sur de la Francia, un grupo francés de autopistas, grupe Vinci.
Autobuses Santa Fe, empresa de autobuses de Argentina.
Archi Steam Farm, aplicación que permite farmear cromos de Steam usando múltiples cuentas simultáneamente.

Siglas